Neobrachiochondria – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1969 roku przez kanadyjskiego parazytologa polskiego pochodzenia Zbigniewa Kabatę.

Gatunki
Neobrachiochondria quadrata Kabata, 1969

Przypisy 

Chondracanthidae